Lotus 25 je Lotusov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali Jim Clark, Trevor Taylor, Mike Spence, Chris Amon, Mike Hailwood in Richard Attwood. Dirkalnik je skupno nastopil na 49-ih dirkah, dosegel štirinajst zmag, štirinajst najboljših štartnih položajev in osemnajst najhitrejših krogov, kar mu je prineslo dva konstruktorska naslova prvaka, Jimu Clarku pa dva dirkaška naslova.

Jim Clark je daleč najuspešnejši dirkač z dirkalnikom Lotus 25, saj je dosegel prav vseh štirinajst zmag dirkalnika, prav tako tudi vseh štirinajst najboljših štartnih položajev ter veliko večino od osemnajstih najhitrejših krogov. S tremi zmagami v sezoni 1962 je odločilno pripomogel k drugemu mesto Lotusa v dirkaškem prvenstvu, v sezoni 1963 je s sedmimi zmagami svojemu moštvu prinesel konstruktorski naslov, sebi pa dirkaškega. V sezoni 1964 je ponovno dosegel tri zmage, kar je tokrat Lotusu prineslo tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu, v naslednji sezoni 1965 pa je z dirkalnikom Lotus 25 nastopil le na dirki za Veliko nagrado Francije, kjer pa je dosegel zadnjo zmago dirkalnika, ki je tudi pripomogla k še drugi dvojni kroni za moštvo Lotus in Jima Clarka. Občasno je bil dirkalnik uporabljen še v sezonah  in , toda ni bil več tako konkurenčen, zato vidnejših rezultatov ni več dosegel.

Rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Zunanje povezave 

Lotus 025
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1962
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1963
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1964
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1965
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1966
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1967